Union für Demokratie und sozialen Fortschritt steht für:

 Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Demokratische Republik Kongo), eine politische Partei in der Demokratischen Republik Kongo
 Union für Demokratie und sozialen Fortschritt (Niger), eine politische Partei in Niger